Соревнования по поло на II летних Олимпийских играх прошли 28, 31 мая и 2 июня. Всего участвовали спортсмены из пяти стран, однако многие из них были объединены в смешанные команды. Разыгрывался один комплект медалей, включающий в себя два комплекта бронзовых наград.

Медали

Общий медальный зачёт 

(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории)

Медалисты

Соревнование

Составы команд

Гильермо Райт
 Мануэль де Эскандон
 Пабло де Эскандон
 Эустакиу де Эскандон

Смешанная команда 1

Смешанная команда 2

Смешанная команда 3

Луи де Биссача
 Жан Буссо
 Морис Рауль-Дюваль
 Андре Фоке-Леметр

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК  
 Результаты соревнований 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1900
Поло во Франции